Wallingford puede referirse a:

Lugares 
Reino Unido
 Wallingford, pequeña ciudad mercantil en el valle del Támesis, en el condado de Oxfordshire, Inglaterra.

Estados Unidos
 Wallingford (Connecticut), pueblo en el condado de New Haven , estado de Connecticut.
 Wallingford Center, lugar designado por el censo en el condado de New Haven, estado de Connecticut.
 Wallingford (Iowa), ciudad en el condado de Emmet, estado de Iowa.
 Wallingford (Vermont), pueblo en el condado de Rutland, estado de Vermont.
 Wallingford (condado de Rutland, Vermont), lugar designado por el censo en el condado de Rutland, estado de Vermont.

Otros usos 
 Tratado de Wallingford, acuerdo celebrado en diciembre de 1153 que puso fin a la guerra civil conocida como Anarquía Inglesa.
 Wallingford Riegger, compositor musical estadounidense.